Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jonas Björkman che ha battuto in finale Jan Apell 6-3, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Greg Rusedski (semifinali)
 Carl-Uwe Steeb (primo turno)
 Stéphane Simian (primo turno)
 Martin Damm (quarti di finale)

 Karsten Braasch (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (semifinali)
 Jonas Björkman (Campione)
 Daniel Vacek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1993